

Argentina 
Rio Grande (Terra do Fogo) — município

Brasil

Municípios 
Rio Grande (Rio Grande do Sul)
Fazenda Rio Grande — do Paraná
Rio Grande da Serra — do estado de São Paulo
Rio Grande do Piauí

Distritos e bairros 
Rio Grande (distrito) — do município de Rio Grande, Rio Grande do Sul

Estados
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul

Rios 
Rio Grande (Bahia)
Rio Grande (estado do Rio de Janeiro)
Rio Grande (Minas Gerais) — rio na divisa entre São Paulo e Minas Gerais
Rio Jurubatuba — na zona sul da cidade de São Paulo, também conhecido como Rio Grande
Rio Pinheiros — rio do município de São Paulo, que na parte mais a montante chama-se rio Grande
Rio Potenji — rio do estado do Rio Grande do Norte, batizado rio Grande pelos primeiros colonizadores portugueses

Outros usos 
Rio Grande Energia — empresa do Rio Grande do Sul
Sport Club Rio Grande — clube de futebol de Rio Grande, Rio Grande do Sul

Estados Unidos 
Rio Grande (América do Norte) — rio na fronteira entre o México e os Estados Unidos
Rio Grande (Nova Jérsei) — região censitária
Rio Grande City — cidade do Texas
Rio Grande (Ohio) — vila

México 
Rio Grande (América do Norte) — rio na fronteira entre o México e os Estados Unidos
Rio Grande de Santiago — rio nos estados de Jalisco e Nayarit
Rio Grande de Santiago — rio
República do Rio Grande — estado efémero na fronteira entre o México e os Estados Unidos em 1840

Peru 
Rio Grande (Condesuyos) — distrito
Río Grande (distrito de Palpa)

Portugal 
Rio Grande (Lourinhã) — rio
Rio Grande da Pipa — rio do distrito de Lisboa

Rios de outros países 
Rio Grande (Bolívia)
Rio Grande (São Tomé e Príncipe)
Rio Grande de Matagalpa — Nicarágua
Rio Buba — da Guiné-Bissau, conhecido na época dos Descobrimentos como Rio Grande

Outros usos 
Rio Grande (filme) — estrelado por John Ford, distribuído no Brasil como Rio Bravo
Rio Grande (banda) — banda portuguesa

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de hidrografia